Ei van Columbus, een uitdrukking waarmee men een simpele oplossing voor iets moeilijks bedoelt
Het Ei van Columbus (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma